Dit artikel bevat de lijst van Landammänner van het kanton Appenzell Ausserrhoden.

De Regierende (regerende) Landammann is de voorzitter van de Regeringsraad van Appenzell Ausserrhoden. De Regeringsraad wordt gekozen door de Kantonsraad van Appenzell Ausserrhoden, het kantonnaal parlement. De plaatsvervanger van de Regierende Landammann is de Stillstehender (plaatsvervangende) Landammann (letterlijk Landammann in ruste).

Lijst van Landammänner van Appenzell Ausserrhoden sinds 1844

Geschiedenis van Appenzell Ausserrhoden
Appenzell A, L
Appenzell Ausserrhoden